Badiraguato (plaats), plaats in Mexico
 Badiraguato (gemeente), gemeente in Mexico